Дашке́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 
 Дашкевич, Александр Феофилович (в монашестве Антоний; 1864—1934) — епископ Русской православной церкви заграницей, викарий Северо-Американской епархии.
 Дашкевич, Анастасия Владимировна (род. 1990) — активистка белорусской оппозиции.
 Дашкевич, Василий Ефимович (1859—1908) — фонтанный мастер.
 Дашкевич, Виктор Николаевич (1945—2020) — белорусский актёр, заслуженный артист Беларуси.
 Дашкевич, Владимир Сергеевич (род. 1934) — советский и российский композитор и теоретик музыки.
 Дашкевич, Дмитрий Вячеславович (род. 1981) — белорусский оппозиционный политик.
 Дашкевич, Евстафий (Остап) (1470—1536) — литовский и русский воевода, черкасский староста.
 Дашкевич, Михаил Никитич (?—после 1930) — участник Белого движения, полковник, командир корниловских частей.
 Дашкевич, Николай Павлович (1852—1908) — русский историк и литературовед, академик Санкт-Петербургской академии наук (1907).
 Дашкевич, Олег Иванович (1930—2016) — кинорежиссёр-постановщик, режиссёр театра и эстрады.
 Дашкевич, Пётр Васильевич (1888—1938) — советский государственный деятель.
 Дашкевич, Татьяна Николаевна (род. 1968) ― русская писательница.
 Дашкевич, Ярослав Романович (1926—2010) — советский историк, арменовед, археограф.

 Дашкевич-Горбацкий, Владислав Владиславович (1879—1952) — участник Белого движения во время Гражданской войны.

См. также 
 Дашков
 Даркшевич, Ливерий Осипович

Примечания